Västerbotten megye, Svédország egyik megyéje
 Västerbotten tartomány, svéd tartomány
 Västerbotten (történelmi), Svédország egyik történelmi tartománya